Samväldesspelen  () hölls i Kuala Lumpur, Malaysia mellan 11 september och 21 september 1998. Det var de 16:e spelen och 70 länder deltog med totalt 3 638 idrottare.

För första gången i spelens historia tävlades det i lagspel.

Medaljliga

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1998 i Malaysia
1998
Internationella sportevenemang i Malaysia
Sportåret 1998
Sportevenemang i Kuala Lumpur
Kuala Lumpur under 1900-talet